Уолдинг () — английская фамилия.

Известные носители 
  (Дерек Джеймс Уолдинг; 1937—2007) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Манитоба (1982—1986).
 Уолдинг, Джозеф (1926—1985) — новозеландский политик.
  (род. 1992) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Филлис».